A cantora começou a sua carreira na banda brasiliense de ska e reggae "Mal de Família" e atualmente é backing vocal do grupo Natiruts desde setembro do ano passado e está em turnê pelo país lançando o DVD Natiruts Reggae Power ao vivo.

Lançou seu primeiro álbum, Tesselas, em 2005, trabalha em nova empreitada.

"No meu primeiro CD, fui convidada pelo Douglas Humberto para gravar suas composições. Nesse segundo, há, por enquanto, duas composições minhas, mas vou contar com outras parcerias. Estou usando meus shows como espécie de termômetro, para sentir o que vai pegar", comenta.

A veia artística de Luciana Oliveira não se restringe ao campo musical. Ela também é atriz e confirma que a experiência no teatro ajuda na hora de encarar o microfone. "Ainda não consegui definir a cantora como personagem, sou eu mesma lá, mas a bagagem de atriz é fundamental, já que, para mim, um show é para ser visto e ouvido. Por isso, acabo pensando, muitas vezes, de forma cênica", explica.

Fonte: Fundação Cultural Palmares.

Cantores de reggae do Brasil